Proba de snow-board slalom paralel uriaș feminin de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 de la Beijing, China a avut loc pe 8 februarie 2022 la Genting Snow Park din Zhangjiakou.

Program
Orele sunt orele Chinei (ora României + 6 ore).

Rezultate

Calificări
Rezultate calificări.

Runda eliminatorie
În runda eliminatorie s-au calificat 16 sportive cu cei mai buni timpi din runda de calificare.

Referințe

Snow-board la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022